Союз латышских националистов () был организацией подпольного движения сопротивления, действовавшего во время немецкой оккупации Латвии. Идеологическим лидером СЛН был Арнольдс Чаупалс, студент классической филологии (прозвище Вилкс), Станиславс Барканс, секретарь и представитель Латгальского региона. СЛН издает нелегальную газету Tautas Balss, главой которой является Артурс Каминскис. Помимо газеты Каминскиса, в редколлегию вошли А. Чаупалс, студентка романской филологии Иева Биргере (Ласе), Р. Янсонс и другие.

Формирование и работа 
Ядро Латвийского националистического союза (СЛН) было сформировано во время первой советской оккупации, в основном путем распространения машинописных прокламаций. СЛН была сформирована как более широкая организация в первые месяцы немецкой оккупации. Торжественное собрание состоялось 10 ноября 1941 года в квартире полицейского Эдуарда Медниса в Риге, на улице Юмурдас. После учредительного собрания 18 ноября члены организации возложили на Рижском Братском кладбище венок с красно-бело-красной лентой и названием организации.

СЛН была относительно обширной структурой. Отдел внешних связей возглавил студент-богослов Артурс Каминскис (прозвище Калнс). Его задачей было поддерживать связь с другими национальными организациями сопротивления. Департамент Пропаганды возглавил Валерийc Гейданс-Клява. Было две военные группы - группа под руководством Альберта Дуллиса собирала оружие (эта группа состояла в основном из сотрудников Рижского 12-го полицейского участка, и группа была тесно связана с представителями латвийских полицейских батальонов), и стражи Союза, в основном, 6-го полицейского участка, Рижское отделение полиции, которым руководил Вилис Рутка, охранявшее типографию нелегальной газеты. Женский комитет возглавила Марта Медне.

До июля 1942 года в контакте с СЛН действовало много других, небольших подпольных групп, которые были созданы в Рижской городской детской больнице, школе медсестер Красного Креста, АО «Вайрогс», на филологическом факультете Латвийского университета, Рижской государственной технической школе, машиностроительном заводе «Metālists», а также в провинции - в Добеле. У СЛН были контакты с Константином Чаксте, Альфредом Валдманом, Адольфом Кливсом, Джеймсом Раудзиньшем и другими общественными работниками.

Разрушение 
В целях конспирации члены СЛН обычно не знали настоящих имен друг друга, а также своего места в структуре СЛН. Многие из них познакомились друг с другом позже, во время заключения. Однако немецкой полиции безопасности постепенно удалось выследить СЛН. В марте 1942 г. арестован В. Павловскис, в мае - Б. Лочс, а в июле - А. Берзиньш. Самые крупные аресты произошли 14 ноября 1942 г., когда были арестованы А.Чаупала, С.Барканс, А.Каминский и многие другие представители СЛН. Альберт Дулл, лидер военной группы СЛН, был арестован немецкой полицией безопасности только после взаимной перестрелки в ночь с 20 на 21 декабря 1942 года, когда он получил четыре огнестрельных ранения в ноги и один в голову.

В рапорте начальнику полиции безопасности и СД в Остланде 29 января 1943 года командующий полиции безопасности и СД в Латвии Р. Ланг писал:
Арестованные члены СЛН содержались в главном здании СД на улице Реймерса 1 в Риге, затем были переведены в Центральную тюрьму и концлагерь Саласпилс. Известно, что часть членов СЛН была освобождена, других отправили служить в Латышский легион, других отправили в концентрационные лагеря Штуттгоф, Маутхаузен и Дахава.

Остальные члены СЛН начали новое нелегальное издание - Lāčplēsis.

Дальнейшая судьба участников 
С сентября 1944 года по март 1945 года Альбертс Дуллис находился в концентрационном лагере Штуттгоф и после освобождения подвергся советской фильтрации. 5 мая 1945 года его призвали в Красную Армию. Вернувшись в Латвию в 1946 году, он весил всего 46 килограммов. После войны он жил в Вентспилсе, где много лет был председателем Даугавского спортивного общества.

После ареста Виллиса Руткса пытали, но он заверил следователей, что последний номер газеты был сожжен в последнюю минуту. Фактически, двое из его сотрудников сделали это только после ареста Руткса. Виллис Руткс был заключен в концлагерь Дахау дважды: в 1944 году как нацистский пленник и после войны как американский военнопленный.

Члены СЛН Иева Биргер (Ласи), Эрна Бриньке, Олга Драгуна, Николай Лиепиньш, Екабс Трушиньш и Оттомарс Верлис были после войны повторно репрессированы советскими спецслужбами.

Иева Биргере (Ласе), заключенная немцами в концлагерь Саласпилс, была арестована в 1951 году за участие во Французской группе.

Примечания

Внешние ссылки 

 Союз латвийских националистов, Historia.lv
 Умер Вилис Руткс, участник движения сопротивления во время немецкой оккупации, LA.lv

Движение Сопротивления в Латвии
История Латвии
Репрессии в СССР
Националистические организации